Wermann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Oskar Wermann (1840–1906), deutscher Kreuzkantor
 Johannes Wermann, Leipziger Bürgermeister
 Joachim Wermann (1925–2016), deutscher Maler

Siehe auch:
 Weermann
 Wehrmann
 Werdermann